Montizetes är ett släkte av kvalster. Montizetes ingår i familjen Oribellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Montizetes